Yuriko Lily Miyazaki (ur. 11 listopada 1995 w Tokio) – japońsko-brytyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Na swoim koncie ma wygrane pięć turniejów w grze pojedynczej i sześć w grze podwójnej rangi ITF. 30 stycznia 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 169. pozycję, natomiast 13 czerwca 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 223. miejsce.

Miyazaki zadebiutowała w głównym turnieju WTA Tour podczas zawodów w Klużu-Napoce w 2021 roku, partnerując Anastasiji Gasanowej w turnieju deblowym. W singlu na turnieju tej samej rangi zadebiutowała w 2022 roku w Lyonie po wygraniu kwalifikacji.

Tenisistka przeszła z reprezentacji Japonii do Wielkiej Brytanii w marcu 2022 roku.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Brytyjskie tenisistki
Japońskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Tokio
Urodzeni w 1995